Майкл Емерсон (;  7 вересня 1953) — американський кіно- та телевізійний актор, відомий ролями в телесеріалах Практика, Загублені, Підозрюваний та фільмі Пила: Гра на виживання, першому з серії. Емерсон також активно брав участь в театральних виставах, та озвучував аудіокниги. Отримав дві Прайм-тайм премії «Еммі» та був номінований ще на три.

Фільмографія

Кіно

Примітки

Посилання 
 Офіційний вебсайт 

Кіноактори США
Театральні актори США
Телеактори США